Shlomtzion () peut désigner :
 un ancien parti politique israélien.
 la reine Salomé Alexandra de Judée.